Nadvojvoda Karel lahko pomeni ime več avstrijskih plemičev:
 Karel II. Avstrijski, deželni knez Notranje Avstrije, (1540 - 1590);
 Karel I. Habsburško-Lotarinški, zadnji avstrijski cesar in ogrski kralj (kot Karel IV.), (1887 - 1922);
 ... idr.